Appleton (muziekduo), een Brits/Canadees muziekduo bestaande uit Natalie en Nicole Appleton
 Appleton (rum), een merk rum

Het is ook de naam van verschillende plaatsen:
 Appleton (Engeland), een dorpje in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Appleton (Jamaica), een dorp in de Jamaicaanse parish Saint Elizabeth
 Appleton (Maine), een stad in de Amerikaanse staat Maine
 Appleton (Minnesota), een stad in de Amerikaanse staat Minnesota
 Appleton (Newfoundland en Labrador), een dorp in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Appleton (Ontario), een wijk in de Canadese provincie Ontario
 Appleton (Wisconsin), een stad in de Amerikaanse staat Wisconsin

Personen met de achternaam Appleton:
 Edward Victor Appleton (1892-1965), Brits natuurkundige en Nobelprijswinnaar
Daniel Appleton (1785-1849), oprichter van D. Appleton & Company, bekend van Appletons' Cyclopædia of American Biography